Villino Florio, edificio storico all'Olivuzza di Palermo
Palazzina Florio, edificio storico all'Arenella di Palermo
Palazzo Florio, edificio storico a Favignana
Villino Florio, edificio storico a Roma